Mayorga heißen die Orte

 Mayorga (Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen
 Mayorga (Valladolid), eine Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León in Spanien

Mayorga ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Mayorga (* 1997), mexikanischer Fußballspieler
 Dexter Mayorga (* 1998), nicaraguanischer Leichtathlet
 Dionisio Gutiérrez Mayorga (* 1959), guatemaltekischer Unternehmer
 Juan Mayorga (* 1965), spanischer Dramatiker
 Julian Ludwig-Mayorga (* 1999), deutscher American-Footballspieler
 Martín de Mayorga y Ferrer (1721–1783), Vizekönig von Neuspanien 
 Paula Mayorga (* 2001), peruanische Hürdenläuferin
 Raúl Holguer López Mayorga (* 1926), ecuadorianischer Geistlicher
 Ricardo Mayorga (* 1973), nicaraguanischer Boxer
 Roy Mayorga (* 1970), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Salomón Ibarra Mayorga (1887–1985), nicaraguanischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Maiorca